Mark Fraser (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur 
Né à Blackburn Hamlet, banlieue de Gloucester devenu Ottawa, Mark grimpe les rangs du hockey rapidement. Après quelques années avec les Stingers de Blackburn Mark se joint aux Gloucester Rangers. Ensuite, il est repêché au rang OHL mais néglige l'offre. Il préférait le parcours dans le NCAA, mais il reçoit une offre de Kitchener Rangers très intéressante qui ne peut laisser tomber. Après deux saisons au niveau junior avec les Rangers de Kitchener, il se joint aux River Rats d'Albany pour y terminer la saison 2005-2006. La saison suivante, il joue ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Devils du New Jersey.

Il joue deux autres saisons complètes avec le club-école des Devils dans la Ligue américaine de hockey avant de jouer sa première saison dans la LNH en 2009-2010. Après avoir eu un séjour non productif avec les Devils en 2011, il est échangé aux Ducks d'Anaheim.

Statistiques en carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||58 ||0 ||8 ||8 ||96 ||15 ||0 ||3 ||3 ||26
|-
|2005-2006 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||59 ||0 ||5 ||5 ||129 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2005-2006 ||River Rats d'Albany ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Devils de Lowell ||LAH ||71 ||1 ||8 ||9 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Devils du New Jersey ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Devils de Lowell ||LAH ||79 ||1 ||17 ||18 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils de Lowell ||LAH ||74 ||3 ||14 ||17 ||152 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Devils du New Jersey ||LNH ||61 ||3 ||3 ||6 ||36 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Devils du New Jersey ||LNH ||26 ||0 ||2 ||2 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Devils du New Jersey ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse ||LAH ||25 ||0 ||5 ||5 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Marlies de Toronto ||LAH ||20 ||0 ||2 ||2 ||32 ||16 ||0 ||3 ||3 ||31
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto ||LAH || 30|| 2|| 3|| 5|| 114|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto ||LNH || 45|| 0|| 8|| 8|| 85|| 4|| 0|| 1|| 1|| 7 
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 23 || 1 || 0 || 1 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils d'Albany||LAH || 18|| 1|| 2|| 3|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 34 || 0 || 4 || 4 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 60 || 2 || 5 || 7 || 136 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 65 || 3 || 3 || 6 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || TPS || Liiga || 32 || 0 || 5 || 5 || 64 || 11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen ||Extraliga Slovaque || 27 || 1 || 10 || 11 || 69 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 50 || 1 || 6 || 7 || 70 || - || - || - || - || -

|219 || 4 || 18 || 22 || 302 || 5 || 0 || 1 || 1 || 7

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HKm Zvolen
Joueur des Schwenningen Wild Wings